

Гегінс Тауншип — селище в окрузі Скайлкілл, штат Пенсільванія
 Гегінс — переписна місцевість, штат Пенсильванія